V355 Близнецов () — одиночная переменная звезда в созвездии Близнецов на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 181 198 световых лет (около 55 556 парсек) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от менее +15m до +10,5m.

Характеристики 
V355 Близнецов — красная пульсирующая переменная звезда, мирида (M) спектрального класса M. Эффективная температура — около 3286 К.

Примечания